Ituí pode referir-se a:

 Gymnotidae (família de peixes)
 Ituí-cavalo, Apteronotus albifrons (espécie de peixe)
 Rio Ituí